Mužská dvouhra Geneva Open 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do singlové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl švýcarský tenista Stan Wawrinka, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Fucsovics.

Vítězem se stal nenasazený Maďar a světová šedesátka Márton Fucsovics, jenž ve finále zdolal čtyřicátého devátého hráče žebříčku Petera Gojowczyka z Německa po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak připsal v premiérovém finále první titul. Po 36 letech vybojoval maďarský tenista trofej z túry ATP, když naposledy předtím se to podařilo jeho krajanu Balázsi Taróczymu roku 1982 v Hilversumu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018